Киялы — названия населённых пунктов:

Казахстан 
 Киялы (до 2011 г. — Линовицкое) — аул в Мартукском районе Актюбинской области.
 Киялы (быв. Махоровка) — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.